Marais-Vernier (gemeente), een gemeente in het Franse departement Eure
Marais-Vernier (polder), een polder in hetzelfde departement bestaande uit 7 gemeenten, waaronder bovenstaande